signifie matière sombre en anglais. Ces mots peuvent désigner :

 Dark Matter, un album du groupe britannique de rock néo-progressif IQ sorti en 2004 ;
 Dark Matter, un film dramatique américain réalisé par Chen Shi-Zheng sorti en 2007 ;
 Dark Matter, une chanson de Björk, dans l'album Biophilia sorti en 2011 ;
 , un comic canadien de science-fiction écrit par Joseph Mallozzi et Paul Mullie et publié par Dark Horse Comics en 2012 ;
 Dark Matter, une série télévisée canadienne de science-fiction diffusée par Space et Syfy de 2015 à 2017, adaptée du comic.

 Dark Matters, un album du groupe finlandais de rock The Rasmus sorti en 2017 ;
 Dark Matters, un album du groupe britannique de rock The Stranglers sorti en 2021.

Voir aussi